Возе́ла (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Визеу. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Алта. Входит в экономико-статистический субрегион Дан-Лафойнш, который входит в Центральный регион. Численность населения — 1,5 тыс. жителей (посёлок), 11,9 тыс. жителей (муниципалитет) на 2001 год. Занимает площадь 191,65 км².

Покровителем посёлка считается Св. Фрей-Жил (). Праздник города — 14 мая.

Расположение 
Посёлок расположен в 18 км на запад от адм. центра округа города Визеу.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Сан-Педру-ду-Сул
 на востоке — муниципалитет Визеу
 на юге — муниципалитет Тондела, Оливейра-де-Фрадеш
 на юго-западе — муниципалитет Агеда
 на северо-западе — муниципалитет Оливейра-де-Фрадеш

История 
Город основан в 1836 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Алкофра
 Камбра
 Кампия
 Карвальял-де-Вермильяш
 Фатаунсуш
 Фигейреду-даш-Донаш
 Форнелу-ду-Монте
 Пасуш-де-Вильяригеш
 Кейран
 Сан-Мигел-ду-Мату
 Вентоза
 Возела

См. также 
 Визеу (округ)
 Муниципалитеты округа Визеу
 Районы округа Визеу

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты округа Визеу
Города Португалии